Reprezentacja Nigerii w piłce ręcznej mężczyzn – narodowy zespół piłkarzy ręcznych Nigerii. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.

Turnieje

Udział w mistrzostwach świata

Udział w mistrzostwach Afryki 

Piłka ręczna w Nigerii
Nigeria
Nigeryjskie reprezentacje narodowe